Mytilidiphila är ett släkte av ringmaskar. Mytilidiphila ingår i familjen Nautiliniellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Mytilidiphila